Gudrun Müller ist der Name folgender Personen:

* Gudrun Müller (Tischtennisspielerin) (* ~1940), deutsche Tischtennisspielerin 
 Gudrun Müller, bekannt als rosalie (Künstlerin) (1953–2017), deutsche Bühnenbildnerin und Malerin